Agalma haeckeli är en nässeldjursart som beskrevs av Bigelow 1911. Agalma haeckeli ingår i släktet Agalma och familjen Agalmatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Hydrozoer
haeckeli